Майкл Макэлха́ттон (, 12 сентября 1963, Тереньюр, Дублин) — ирландский актёр и сценарист, известный по роли Русе Болтона в сериале канала HBO «Игра престолов».

Биография 
В 2012 году Майкл Макэлхаттон присоединился к сериалу «Игра престолов» в качестве приглашённой звезды. В пятом сезоне он был повышен до актёра основного состава.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Ирландии‎